

Toponyme 
 Cocos, une commune de l'État de Bahia au Brésil.
 Les îles Cocos, un archipel corallien de l'océan Indien au large de Java mais territoire australien.
 L'île Cocos, une île de l'océan Pacifique appartenant au Costa Rica.
 la plaque de Cocos, une plaque tectonique dont le nom vient de l'île précédente 
 L'île aux Cocos, un îlot au large de l'île Rodrigues dans l'océan Indien

Autres 
 Cocos, le genre végétal du cocotier (Cocos nucifera) 
 Les Cocos, les membres des tribus amérindiennes karankawa au Texas.
 Combat des îles Cocos, combat naval pendant la Première Guerre mondiale